Сарина Вигман-Глоцбах (; ), в девичестве Сарина Петронелла Вигман () — бывшая нидерландская футболистка, выступавшая на позиции центрального полузащитника и защитника, а также футбольный тренер. В настоящее время возглавляет женскую сборную Англии. Привела две разные сборные (Нидерландов и Англии) к их первым титулам чемпионов Европы.

Достижения

В качестве игрока

Клубные 
 КФК 71
  Обладательница  (1): 1986/1987
Итого: 1 трофей

 Северная Каролина Тар Хилз
  Победительница  (1): 
Итого: 1 трофей

 Тер Леде
  Победительница  (2): 2000/2001, 2002/2003
  Обладательница  (1): 
Итого: 3 трофея

В качестве тренера 
 Тер Леде
  Победительница  (1): 2006/2007
  Обладательница  (1): 
Итого: 2 трофея

 АДО Ден Хааг
  Победительница  (1): 
  Обладательница  (2): , 
Итого: 3 трофея

 Сборная Нидерландов
  Победитель чемпионата Европы: 2017
  Финалист чемпионата мира: 2019

Итого: 1 трофей

 Сборная Англии
  Победитель  (1): 
  Победитель чемпионата Европы: 2022
Итого: 2 трофея

Личные 
 Бондсриддер Королевского футбольного союза Нидерландов («Рыцарь ассоциации»): 2012
  (2): , 2020
 Кавалер Ордена Оранских-Нассау: 2017
  (1): 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль Сарины Вигман на сайте Сборной Нидерландов

Футболистки Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по футболу
Игроки ЖФК «Тер Леде»
Тренеры женской сборной Нидерландов по футболу
Тренеры женской сборной Англии по футболу
Тренеры ЖФК «Тер Леде»
Тренеры ЖФК «АДО Ден Хааг»